Дмитрий Анучин: Анучин, Дмитрий Гаврилович (1833—1900) — сенатор, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири
 Анучин, Дмитрий Николаевич (1843—1923) — географ, антрополог, этнограф, археолог, основоположник научного изучения географии, антропологии и этнографии в МГУ.